Monte Pulito è una curazia (frazione) della Repubblica di San Marino, appartenente al castello di Faetano.

Storia

Geografia fisica

Voci correlate 
 Monte Pulito (San Marino)
 Battaglia di Monte Pulito
 Faetano
 Cà Chiavello
 Calligaria
 Corianino

Curazie dei castelli di San Marino
Faetano